Almost Human se poate referi la:

Film 
 Almost Human (film din 1974), un film italian cu crime din 1974 regizat de Umberto Lenzi
 Almost Human (film din 1977) sau Shock Waves, un film de groază regizat de Ken Wiederhorn
 Almost Human (film din 2013),  un film SF de groază de Joe Begos
 Almost Human, un film mut din 1927 regizat de Frank Urson
 Almost Human Inc., companie de efecte speciale deținută de Robert Green Hall

Televiziune  
 Almost Human (serial TV), un serial american științifico-fantastic din 2013

Muzică 
 Almost Human (album de Maya Beiser), 2006
 Almost Human (album de Voltaire), 2000
 Almost Human, un album din 2001 de Cripple Bastards
 "Almost Human", un cântec de Deep Purple din albumul Abandon
 "Almost Human", un cântec de Kiss din albumul Love Gun

Altele 
 Almost Human: Making Robots Think, o carte din 2007 de Lee Gutkind
 "Almost Human", o povestire scurtă de Ruth Rendell din colecția sa din 1976 The Fallen Curtain
 "Almost Human",  o povestire scurtă de Robert Bloch, de două ori adaptată pentru radio:
 "Almost Human", un episod-radio din 1950 al emisiunii Dimension X
 "Almost Human", un episod-radio din 1955 al emisiunii X Minus One 
 Almost Human, un joc video finlandez cunoscut ca Legend of Grimrock